In viaggio tra le stelle – programma televisivo di divulgazione scientifica degli anni 1970
 In viaggio tra le stelle (Misplaced in Space) – episodio della seconda stagione de Il laboratorio di Dexter
 In viaggio tra le stelle – libro di Giovanni Caprara del 2005